w polityce:
 rząd – aparat administracji albo organ sprawujący władzę wykonawczą (w Polsce: Rada Ministrów)
 reżim, w znaczeniu ujemnym
 rząd federalny
 rząd koalicyjny
 rząd większościowy
 rząd mniejszościowy
 rząd jedności narodowej
 rząd technokratyczny
 rząd tymczasowy

w matematyce:
 rząd macierzy, rząd operatora liniowego – pojęcia algebry liniowej
 rząd grupy i rząd elementu – pojęcia teorii grup
 rząd pochodnej cząstkowej – pojęcie rachunku różniczkowego i całkowego 

w innych dziedzinach:
 rząd – kategoria systematyczna w biologii
 kategoria w systemach oceny
 rząd koński (przestarzałe) – pełne wyposażenie konia do jazdy wierzchem
 rząd reakcji chemicznej
 rząd wielkości – pojęcie techniczne
 Rząd (Borgen) – duński serial telewizyjny

Zobacz też 
 strony zaczynające się na rząd